Ця абревіатура використовується на позначення кількох організацій:

 Соціалістична партія України
 Спілка письменників України — див. Національна спілка письменників України

Акроніми